Az ókori Egyiptom XX. dinasztiája a „Ramesszidák” családja, amely homályos körülmények között jutott hatalomra. Regnálását az uralkodói hatalom folytonos hanyatlása és III. Ramszesz közvetlen utódainak trónharcai jellemzik, és bevezeti a későkor ismételt szétszakadását. Az alábbi családfában a bizonytalan családi kapcsolatok külön nem kerültek jelölésre, a bővebb információk az adott személy cikkében találhatók meg.

A családfa 

 20
Csaladfaja